Wambui ist der Familienname folgender Personen:

 Jackline Wambui (* 2000), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Margaret Nyairera Wambui (* 1995), kenianische Leichtathletin